Бобинский:
 Бобинский, Иван Фёдорович — начальник Гвардейской Берейторской Школы (1832—1840 годах), автор «Краткой Иппологии», чья вторая часть «Искусство верховой езды» получила народное название «Русская конная Библия».
 Бобинский, Генрих Антонович (19 января 1861 — 1???) — музыкант (пианист), преподаватель, композитор.
 Бобинский, Василий Петрович (1898—1938) — украинский поэт и переводчик.
 Бобинский, Станислав Янович (1882—1937) — польский коммунист, сотрудник Коминтерна.
 Бобинская, Елена (1887—1968) — польская и советская писательница.

См. также 

 Бобинский сельский совет — входит в состав Путивльского района Сумской области Украины.